Mystère – film del 1983 diretto da Carlo Vanzina
Mystère – serie televisiva del 2007
Martin Mystère  – personaggio dell'albo di fumetti omonimo edito da Sergio Bonelli Editore
Dassault Mystère – famiglia di aerei da caccia della Société des Avions Marcel Dassault
 Dassault MD 451 Mystère I
 Dassault MD 452 Mystère II
 Dassault MD 453 Mystère III
 Dassault MD 454 Mystère IV
 Dassault Super Mystère B1
 Dassault Super Mystère B2
Mystere: Fuga dal castello di Lockness – videogioco del 1990